Nice Work If You Can Get It — пятьдесят второй студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный в 1983 году на студии Pablo Records, в создании пластинки принял участие пианист Андре Превин и контрабасист Нильс-Хеннинг Эрстед Педерсен. Альбом стал последним посвящением певицы творчеству братьев Джорджа и Айры Гершвинов, до этого Фицджеральд уже обращалась к их наследию в таких своих записях, как Ella Sings Gershwin, Ella Fitzgerald Sings the George and Ira Gershwin Songbook и Porgy and Bess.

Список композиций

Избранные участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Андре Превин — фортепиано.
 Нильс-Хеннинг Эрстед Педерсен — контрабас.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Pablo Records